Grimspound (nederzetting), een nederzetting uit de bronstijd in Dartmoor
Grimspound (Big Big Train), een album van Big Big Train, waarbij de titelsong naar de nederzetting verwijst